Mustapha Ishak-Boushaki (árabe: مصطفى إسحاق بوسحاقي, tifinagh: Mⵓⵙⵜⴰpⵀⴰ Iⵙⵀⴰⴽ-Boⵓⵙⵀⴰⴽⵉ), (Bouira, Argelia, 1967) es un físico argelino. Ishak-Boushaki es también un promotor de la investigación científica.

Educación

Genealogía doctoral

Carrera

Temas de investigación 

Mustapha Ishak-Boushaki tiene una actividad científica en diferentes áreas de la física:
 Cosmología teórica y relatividad.
 Aceleración de la expansión del universo: constante cosmológica, energía oscura o gravedad modificada.
 Lentes gravitacionales y su aplicación a la cosmología.
 Modelos cosmológicos heterogéneos.
 Solución exacta a las ecuaciones de Einstein.
 Condiciones de unión para coincidir con el espacio-tiempo y construcción de agujeros de gusano y espacio-tiempo de conchas delgadas, álgebra computacional (computación simbólica).

Investigación financiación y becas

Membresía profesional 

Mustapha Ishak-Boushaki es miembro de varias instituciones científicas:
 Miembro de la American Physical Society.
 Miembro de la American Astronomical Society.
 Miembro de la Sigma Xi, the Scientific Research Society.
 Miembro del Gran Telescopio para Rastreos Sinópticos (LSST): Colaboración de la ciencia de la energía oscura (DESC).

Publicaciones de la revista 

 Averaged universe confronted with cosmological observations: A fully covariant approach. ", Tharake Wijenayake, Weikang Lin, and Mustapha Ishak. Published in Physical Review D 94, 083501 (2016).
 The Intrinsic Alignment of Galaxies and its Impact on Weak Gravitational Lensing in an Era of Precision Cosmology. ", M.A. Troxel, Mustapha Ishak. Invited Review Published in Physics Reports 558, 1-59, (2015): doi:10.1016/j.physrep.2014.11.001 (2014).
 Constraints and tensions in testing general relativity from Planck and CFHTLenS including intrinsic alignment systematic. ", Jason N. Dossett, Mustapha Ishak, David Parkinson, Tamara M. Davis. Published in Physical Review D 92, 023003 (2015).
 Expansion and Growth of Structure Observables in a Macroscopic Gravity Averaged Universe ", 3. Tharake Wijenayake, Mustapha Ishak. Published in Physical Review D 91, 063534, (2015).
 Cross-correlation between cosmic microwave background lensing and galaxy intrinsic alignment as a contaminant to gravitational lensing cross-correlated probes of the universe ", M. A. Troxel, Mustapha Ishak Published in Physical Review D 89, (2014) 063528.
 Effect of inhomogeneities on high precision measurements of cosmological distances ", Austin Peel, M. A. Troxel, Mustapha Ishak Published in Physical Review D 90, (2014) 123536.
 The effects of structure anisotropy on lensing observables in an exact general relativistic setting for precision cosmology ", M. A. Troxel, Mustapha Ishak, Austin Peel Published in JCAP 1403:040, (2014).
 Stringent Restriction from the Growth of Large-Scale Structure on Apparent Acceleration in Inhomogeneous Cosmological Models. ", Mustapha Ishak, Austin Peel, M.A. Troxel Published in Physical Review Letters 111, (2013) 251302.
 Effects of Dark Energy Perturbations on Cosmological Tests of General Relativity ", Jason Dossett, Mustapha Ishak Published in Physical Review D 88, (2013) 103008.
 Effects of anisotropy on gravitational infall in galaxy clusters using an exact general relativistic model. ", M.A. Troxel, Mustapha Ishak Published in JCAP 12 (2013) 048.
 Large-scale growth evolution in the Szekeres inhomogeneous cosmological models with comparison to growth data. ", Austin Peel, Mustapha Ishak, M.A. Troxel Published in Physical Review D 86 (2012) 123508.
 The growth of structure in the Szekeres inhomogeneous cosmological models and the matter-dominated era. ", Mustapha Ishak, Austin Peel. Published in Physical Review D 85 (2012) 083502.
 Self-Calibration Technique for 3-point Intrinsic Alignment Correlations in Weak Lensing Surveys. ", M. A. Troxel, Mustapha Ishak, Published in Monthly Notices of the Royal Astronomy Society 419 (2012) 1804.
 Self-calibrating the gravitational shear-intrinsic ellipticity-intrinsic ellipticity (GII) cross-correlation. ", 2.	M. A. Troxel, Mustapha Ishak, Published in Monthly Notices of the Royal Astronomy Society 427 (2012) 442.
 Spatial curvature and cosmological tests of general relativity. ", Jason Dossett, Mustapha Ishak. Published in Physical Review D 86 (2012) 103008.
 Self-Calibration for 3-point Intrinsic Alignment Auto-Correlations in Weak Lensing Surveys. ", 2.	M. A. Troxel, Mustapha Ishak, Published in Monthly Notices of the Royal Astronomy Society 423 (2012) 1663.
 Testing General Relativity at Cosmological Scales: Implementation and Parameter ", 7.	Jason Dossett, Mustapha Ishak, Jacob Moldenhauer. Published in Physical Review D 84, 123001 (2011).
 Figures of merit and constraints from testing General Relativity using the latest cosmological data sets including refined COSMOS 3D weak lensing ", Jason Dossett, Jacob Moldenhauer, Mustapha Ishak. Published in Physical Review D 84, 023012 (2011).
 The Relevance of the Cosmological Constant for Lensing ", Mustapha Ishak, Wolfgang Rindler, Jason Dossett. Invited Review Article Published in General Relativity and Gravitation 42: 2247-2268 (2010).
 Luminosity distance and redshift in the Szekeres inhomogeneous cosmological models ", Anthony Nwankwo, Mustapha Ishak, John Thompson. Published in JCAP JCAP (2011).
 Constraints on growth index parameters from current and future observations ", Jason Dossett, Mustapha Ishak, Jacob Moldenhauer, Yungui Gong, Anzhong Wang. Published in JCAP 1004:022 (2010).
 Supernova, baryon acoustic oscillations, and CMB surface distance constraints on f(G) higher order gravity models ", Jacob Moldenhauer, Mustapha Ishak, John Thompson, Damien A. Easson. Published in Physical Review D 81, 063514 (2010).
 A minimal set of invariants as a systematic approach to higher order gravity models II: Physical and Cosmological Constraints" Jacob Moldenhauer, Mustapha Ishak. Published in Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 0912: 020 (2009).
 Growth factor parametrization in curved space", Yungui Gong, Mustapha Ishak, Anzhong Wang Published in Physical Review D 80, 023002 (2009).
 A minimal set of invariants as a systematic approach to higher order gravity models" Mustapha Ishak, Jacob Moldenhauer. Published in Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 0901: 024 (2009).
 More on Lensing by a Cosmological Constant", Mustapha Ishak, Wolfgang Rindler, Jason Dossett, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Journal, at press February 2010.
 Dark Energy or Apparent Acceleration Due to a Relativistic Cosmological Model More Complex than FLRW?" Mustapha Ishak, James Richardson, Delilah Whittington, David Garred, Roberto Sussman. Published in Physical Review D. 78, 123531, (2008).
 Light Deflection, Lensing, and Time Delays from Gravitational Potentials and Fermat's Principle in the Presence of a Cosmological Constant" Mustapha Ishak. Published in Physical Review D. 78, 103006, (2008).
 A new independent limit on the cosmological constant/dark energy from the relativistic bending of light by Galaxies and clusters of Galaxies" Mustapha Ishak, Wolfgang Rindler, Jason Dossett, Jacob. Moldenhauer, Chris Allison. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Journal, Volume 388, Issue 3, p1279 (2008).
 Inverse approach to Einstein's equations for fluids with vanishing anisotropic stress tensor. " James Richardson, Mustapha Ishak. Physical Review D. 77 (2008) 044005.
 The Contribution of the Cosmological Constant to the Relativistic Bending of light Revisited " Wolfgang Rindler and Mustapha Ishak Physical Review D, 71, 023002 (2007).
 Remarks on the formulation of the cosmological constant/dark energy questions(2007) " Mustapha Ishak. Foundations of Physics, Volume 37, Number 10, (2007) 1470-1498.
 Intrinsic galaxy alignments from the 2SLAQ and SDSS surveys: luminosity and redshift scalings and implications for weak lensing surveys(2007) " (2007) Christopher M. Hirata, Rachel Mandelbaum, Mustapha Ishak, Uros Seljak, Robert Nichol, Kevin A. Pimblet, Nicholas P. Ross, David Wake. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society volume 381, 1197-1218 (2007).
 Probing Cosmic Acceleration Beyond the Equation of State: Distinguishing between Dark Energy and Modified Gravity Models" Mustapha Ishak, Amol Upadhye, David N. Spergel (2005).
 Probing decisive answers to dark energy questions from cosmic complementarity and lensing tomography" Mustapha Ishak (2005). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, V363, issue 2, p469 (2005).
 Dynamical dark energy: Current constraints and forecasts" Amol Upadhye, Mustapha Ishak, Paul J. Steinhardt (2004). Physical Review D, 72, 063501 (2005).
 Detection of large scale intrinsic ellipticity-density correlation from the Sloan Digital Sky Survey and implications for weak lens ing surveys" Rachel Mandelbaum, Christopher M. Hirata, Mustapha Ishak, Uros Seljak, Jonathan Brinkmann (2005).
 Spectroscopic source redshifts and parameter constraints from weak lensing and CMB" Mustapha Ishak and Christopher M. Hirata (2004). Physical Review D, 71, 023002 (2005).
 Weak Lensing and CMB: Parameter forecasts including a running spectral index" Mustapha Ishak, Christopher M. Hirata, Patrick McDonald, Uros Seljak (2003). Physical Review D, 69, 083914 (2004).
 On Perfect Fluid Models In Non-Comoving Null (Observational) Spherical Coordinates," Mustapha Ishak (2003). Physical Review D, 69 , 124027 (2004).
 An Inverse Approach to Einstein's Equations for non-conducting fluids" Mustapha Ishak and Kayll Lake (2003). Physical Review D, 68 , 104031 (2003).
 Adiabatic Models of the Cosmological Radiative Era," Roberto A. Sussman and Mustapha Ishak. General Relativity and Gravitation, Vol. 34, No. 10, (2002).
 Stability of Transparent Spherically Symmetric Thin Shells and Wormholes," Mustapha Ishak and Kayll Lake. Physical Review D, 65 , 044011 (2002).
 Interactive Geometric Database, Including Exact Solutions of Einstein's Field Equations," Mustapha Ishak and Kayll Lake. ,Classical and Quantum Gravity, 19 , 505-514 (2002).
 The Tolman VII solution, trapped null orbits and w-modes," Nicholas Neary, Mustapha Ishak and Kayll Lake. Physical Review D, 64, 028001 (2001).
 Exact solutions with w-modes," Mustapha Ishak, Luke Chamandy, Nicholas Neary and Kayll Lake. Physical Review D, 64, 024005 (2001).

Bibliografía

Véase también 

 Operador cosmológico de Boushaki
 Lista de Argelinos

Referencias 

Mustapha Ishak-Boushaki
Nacidos en 1967
Personas de Thenia
Físicos del siglo XX
Físicos del siglo XXI
Físicos teóricos
Cabileños
Bereberes
Familia Boushaki
Universidad de Montreal
Alumnado de la Universidad de Montreal
Físicos de Argelia